

Film e serie televisive
 Safe Harbor – film televisivo del 1984
 Safe Harbor - Un porto sicuro (Safe Harbor) – film televisivo del 2009
 Safe Harbor – film televisivo del 2006
 Safe Harbor – serie televisiva del 1999

Legge
 Safe Harbor – terminologia del diritto

Luoghi
 Safe Harbour, Newfoundland and Labrador, Canada
 Safe Harbor, Pennsylvania, Stati Uniti d'America
 Safe Harbor Dam, Susquehanna River, U.S.A.

Romanzi
 Safe Harbor – romanzo del 2004 di Radclyffe